Лимец може да се отнася за:
 Вид пшеница
 , използван от древните траки.
 
 Лимец – село в област Кърджали